Серито Колорадо има више значења:

 Серито Колорадо, Санта Еулалија (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Серито Колорадо (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серито Колорадо (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серито Колорадо (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серито Колорадо (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серито Колорадо (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серито Колорадо (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серито Колорадо (Атлакомулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Серито Колорадо (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серито Колорадо (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серито Колорадо (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серито Колорадо (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серито Колорадо (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серито Колорадо (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серито Колорадо (Окуитуко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Серито Колорадо, Мануел Гонзалез (Лос Ерерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Серито Колорадо (Сантијаго Чазумба), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серито Колорадо (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Серито Колорадо, Ла Курва (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Серито Колорадо (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику